Глафировка — название населённых пунктов.

Россия 
 Глафировка — село в Щербиновском районе Краснодарского края.
 Глафировка — хутор в Пристенском районе Курской области.

Украина 
 Глафировка — село в Лутугинском районе Луганской области.